Blue Fang Games — американская студия по разработке компьютерных игр, ставшая известной благодаря выпуску успешной серии игр Zoo Tycoon. Тесно сотрудничала с Microsoft. В 2011 году компания была закрыта.

Игры 
 Zoo Tycoon (2001)
 Zoo Tycoon: Dinosaur Digs (2002)
 Zoo Tycoon: Marine Mania (2002)
 Zoo Tycoon: Complete Collection (2003)
 Zoo Tycoon DS (2005)
 Zoo Tycoon 2 (2004)
 Zoo Tycoon 2: Endangered Species (2005)
 Zoo Tycoon 2: African Adventure (2006)
 Zoo Tycoon 2: Dino Danger Pack (2006)
 Zoo Tycoon 2: Zookeeper Collection (2006)
 Zoo Tycoon 2: Marine Mania (2006)
 Zoo Tycoon 2: Extinct Animals (2007)
 Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection (2008)
 Zoo Tycoon 2 DS (2008)
 World of Zoo (2009) (Windows PC, Nintendo DS, Nintendo Wii)
 Lion Pride (2009) (iOS)
 Lion Pride Huge (2010) (iOS)
 Zoo Kingdom (2010) (Facebook)
 Where in the World is Carmen Sandiego (2011) (Facebook)
 The Oregon Trail (2011) (Facebook)

Награды

Примечания

Ссылки 

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Производители компьютерных игр по алфавиту